Esistono più persone di nome Steve Clark:
 Steve Clark (batterista) – batterista britannico
 Steve Clark (calciatore) – calciatore statunitense
 Steve Clark (chitarrista) – chitarrista britannico
 Steve Clark (nuotatore) – nuotatore statunitense
 Steve Clark (regista) – regista di film d'animazione
 Steve Clark (attore) – attore statunitense